Чех Томаш Бердых - победитель соревнований.

Серб Новак Джокович не защищал свой прошлогодний титул.

Посев 

  Жо-Вильфред Тсонга (Полуфинал)
  Гаэль Монфис (Отказ)  Томаш Бердых (Титул)
  Николас Альмагро (Первый раунд)

<ol start="5">
 Жиль Симон ''(Первый раунд)
 Энди Роддик ''(Первый раунд)
 Джон Изнер (Отказ)
 Александр Долгополов ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2011